Arrhabaios (Arrabaios; ) ist der Name mehrerer antiker Persönlichkeiten:

Arrhabaios I. von Lynkestis, Gegner des makedonischen Königs Perdikkas II.
Arrhabaios II. von Lynkestis, Gegner des makedonischen Königs Archelaos I.
Arrhabaios (Sohn des Aeropos) († 336 v. Chr.), wurde der Beteiligung an der Ermordung Philipps II. von Makedonien beschuldigt und hingerichtet